Tilkanen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Lauri Tilkanen (né en 1987), acteur finlandais
 (1885-1945), coureur cycliste finlandais

Homonymie de patronyme